Pridorojni (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Pridorojni (Kurgan), localitat de la província de Kurgan, a Rússia